Geffray ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Geffray (1954–2001), französischer Anthropologe
 Geffray Minshull (1594–1668), englischer Autor
 Maud Geffray, französische Musikerin
 Sylviane Geffray (Sylviane Levesque-Marguin; * 1953), französische Sportlerin